Dieser Artikel behandelt das Herreneinzel im Badminton bei den Afrikaspielen 2019 in Casablanca.

Setzliste 
  Georges Paul (Finale)
  Anuoluwapo Juwon Opeyori (Sieger)
  Godwin Olofua (Halbfinale)
  Adham Hatem Elgamal (Viertelfinale)
  Ahmed Salah (3. Runde)
  Kalombo Mulenga (Halbfinale)
  Habeeb Temitope Bello (Viertelfinale)
  Melvin Appiah (Viertelfinale)

Ergebnisse

Viertelfinale bis Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnier in der Datenbank der Badminton World Federation (englisch)
 Results Book der Wettbewerbe (englisch)

2019 Herreneinzel
Badminton 2019
Badminton Herreneinzel
Badmintonwettbewerb in Casablanca